Панцирные щуки, или длиннорылые панцирники (), — род пресноводных и солоноватоводных лучепёрых рыб из семейства панцирниковых (Lepisosteidae).

Описание 
Общая длина тела панцирных щук достигает от 88 см (тупорылый панцирник) до 2 м (длиннорылый панцирник). От рыб близкородственного рода Atractosteus они отличаются относительно более длинным рылом и небольшими грушевидными жаберными тычинками, количество которых приблизительно 14—33. Продолжительность жизни от 18 (пятнистая панцирная щука) до 36 лет (длиннорылый панцирник).

Ареал и места обитания 
Распространены в Северной Америке, а длиннорылый панцирник кроме того и в Центральной Америке. Обитают как в субтропических реках и озёрах, так и в водоёмах с температурой воды +10…+20 °C.

Ископаемые виды (в основном из мела и эоцена) известны из Северной и Южной Америки, Европы и Индии.

Виды 
В роде панцирных щук 4 современных и 3 ископаемых вида:
 , или пятнистый панцирник
 
 
 
  Lepisosteus cominatoi — верхний мел Южной Америки (93,9—83,6 млн лет назад)
  Lepisosteus occidentalis — верхний мел—ранний эоцен Северной Америки (83,6—50,3 млн лет назад)
  Lepisosteus simplex — ранний эоцен Северной Америки (50,3—40,4 млн лет назад)

Филогения 
Кладограмма согласно филогенетическому анализу на основе молекулярных данных, проведённому Wright et al., 2012:

Примечания

Литература 
 Нельсон Дж. С. Рыбы мировой фауны / Пер. 4-го перераб. англ. изд. Богуцкой Н. Г., науч. ред-ры Насека А. М., Герд А. С. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — С. 165—166. — 880 с. — ISBN 978-5-397-00675-0
 Амос У. Х. Живой мир рек / Пер. с англ. Под ред. д. б. н. В. Р. Дольника. — Л.: Гидрометеоиздат, 1986. — (Мир дикой природы) — 240 с. = Amos, William Hopkins. Wildlife of the rivers (Wildlife habitat series). A Chanticleer Press edition.
 Baensch H. A. and R. Riehl 1985 Aquarien atlas. Band 2. Mergus, Verlag für Natur- und Heimtierkunde GmbH, Melle, Germany. 1216 p.
 Hugg D. O. 1996 MAPFISH georeferenced mapping database. Freshwater and estuarine fishes of North America. Life Science Software. Dennis O. and Steven Hugg, 1278 Turkey Point Road, Edgewater, Maryland, USA.
 Miller R. R. 2005 Freshwater fishes of México. The University of Chicago Press. 490 p.
 Wiley E. O. 1978. Lepisosteidae // W. Fischer (ed.) FAO species identification sheets for fishery purposes. Western Central Atlantic (Fishing Area 31). Vol. 3. [pag. var.]. FAO, Rome. 

Панцирникообразные